Педра-Пинтада, , букв. «раскрашенный камень» — скалистое образование и археологический памятник в бразильском штате Рораима, в 140 км от столицы штата г. Боа-Виста, на юге муниципалитета Пакараима, в индейской резервации Сан-Маркуш.

Высота скалы составляет 35 метров, расположена на высоте 83 метров над уровнем моря. В скале имеется пещера, где обнаружены памятники наскального искусства, обломки керамики, каменные топоры, красители и др. Поскольку данный памятник находится на территории индейской резервации, доступ к нему возможен лишь с разрешения FUNAI (Национального фонда индейцев).

Наскальные рисунки выполнены бело-розовой краской, откуда и название памятника — «раскрашенный камень». Они датируются примерно 9200 г. до н. э.

Примечания

Ссылки 
 http://www.overmundo.com.br/guia/sitio-arqueologico-da-pedra-pintada
 https://web.archive.org/web/20090409053525/http://www.roraima.8m.com/pedra.html

Достопримечательности Бразилии
Петроглифы Южной Америки
Археологические объекты в Бразилии
Горы Бразилии
География Рораймы